Джова́нни (Джа́нни) Анье́лли (, 12 марта 1921, Турин — 24 января 2003, там же) — итальянский предприниматель, главный акционер и исполнительный директор FIAT. Был женат на Донне Марелле Караччоло дей Принчипи Ди Кастаньето.

Биография 
Сын Эдоардо Аньелли и  (1899—1945). 14 июля 1935 года отец Джанни разбился на гидросамолете. Смерть второго ребёнка (дочь — Анисета Аньелли умерла в 1928 году) и единственного сына стала тяжелым ударом для Джованни Аньелли старшего. Теперь его жизнь занимали внуки, и особое внимание он уделял Джанни, названному в его честь. В 14 лет Джанни был введен дедом в совет директоров «Ювентуса».

Юность 

Окончил классический лицей имени Массимо Адзельо в Турине в 1938 году. Затем поступил в Туринский университет, где изучал право. В июне 1940 года, прервав обучение, ушёл на фронт. Был зачислен в полк танкистов. Первоначально участвовал в боях, вместе с войсками Муссолини, был дважды на русском фронте, позже был переведен в Африку.

В 1941 году вернулся домой и продолжил обучение, а уже в 1943 году получил диплом. 8 сентября, когда Италия подписала перемирие и официально вышла из Второй мировой войны, Джанни был в госпитале во Флоренции с переломом ноги, полученным в автомобильной аварии. После выздоровления переехал в Рим, где стал офицером связи итальянского . 30 ноября 1945 года в автомобильной катастрофе недалеко от Пизы погибла мать Джанни, Вирджиния Бурбон дель Монте. В этом же году Джанни стал президентом  — компании по производству подшипников, созданной его дедом вместе с инженером Роберто Инчерти.

После смерти Джованни Аньелли старшего, 16 декабря 1945 года, становится во главе семьи. Представляет её интересы в переговорах с Комитет национального освобождения Италии касательно FIAT и 23 февраля 1946 года подписывает соглашение о возвращении правления и президента фирмы , обвинённых в коллаборационизме с фашистами.

До FIAT 

В 1947 году Джанни становится президентом «Ювентуса». Вместе с ним команда выигрывает два скудетто, дважды команда занимает второе место и дважды третье. В составе появляются такие игроки как Джон Хансен, Мартино и Праст, и блистает Джампьеро Бониперти.

Джанни много ездит по миру и общается со знаменитыми людьми (дружит с Джоном Кеннеди). Ему приписывают любовные романы с Ритой Хейворт, Даниэль Дарьё, Анитой Экберг и другими не менее известными дамами. Наиболее серьёзными отношения были с Памеллой Дигби, бывшей супругой Рэндольфа Черчилля (сын Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании). Они длились около 5 лет, но в 1952 году после серьёзной ссоры пара рассталась. Тогда же он попадает в серьёзную автомобильную аварию. Во время автопробега Турин-Монако его автомобиль врезался в грузовик. У Джанни серьёзно пострадала правая нога, которая уже ранее была сломана. Врачам удалось спасти её от ампутации, и впоследствии он даже мог кататься на лыжах (что и делал до 1987 года), но хромота осталась на всю жизнь.

19 ноября 1953 года в , в Страсбурге прошло бракосочетание Джованни Аньелли и Мареллы Карачолло ди Кастаньето. Неаполитанская принцесса, родившаяся во Флоренции 4 мая 1927 года, не раз оказывалась на страницах глянцевых журналов, и даже отметилась в одной из работ Энди Уорхола. В 1954 году у них родился первенец Эдоардо, а ещё через год Маргарита.

В 1959 году становится президентом IFI (ныне Exor), а в 1963 году — управляющим директором Fiat. В те же годы приобретает на Лазурном берегу роскошную виллу Леопольда.

FIAT 
30 июля 1966 года Витторио Валлетта уступил пост президента Fiat Джанни Аньелли. Одной из первых целей был вопрос приватизации компании, которым занялся Джанни, и в этом же году Fiat снова стал принадлежать семье Аньелли. Также, Джанни уделил особое внимание процессу автоматизации на заводах компании.

15 августа 1966 года в Москве Джанни Аньелли подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым по созданию автозавода в городе Тольятти с полным производственным циклом — нынешнего Волжского автомобильного завода, а в 1970-м году сам посетил строительство.

Интернационализация 
Джанни мечтал об интернационализации Fiat. Через два года после избрания президентом он договаривается с Франсуа Мишленом, владельцем Citroën, о приобретении пакета акций, с последующим увеличением его до контрольного пакета. Данный договор выглядит многообещающим: Citroën является престижным брендом, с хорошей репутацией в производстве автомобилей высокого класса. Но французские власти, в лице президента Французской Республики Шарля де Голля, запрещают Fiat приобретать контрольный пакет акций Citroën. В результате Fiat может только вкладывать деньги в модернизацию и производство. Через четыре года Fiat перепродает пакет акций Peugeot.

Финансовый кризис 
В первой половине 1970-х годов на компанию обрушился финансовый кризис. Причиной стали постоянные забастовки профсоюзов, нефтяной кризис, а также постепенно итальянские автомобили стали теснить с рынка японские и французские автопроизводители. Постепенно акции компании падали, готовя её к финансовому краху. Определённую роль в улучшении положения компании сыграло её сотрудничество с СССР. Вскоре правительство Ливийской Джамахирии во главе с полковником Каддафи объявило о приобретении значительной доли концерна. Весть об этом моментально взвинтила стоимость акций Fiat в несколько раз.

Тогда же, вместе с Чезаре Ромити, Джанни проводит реструктуризацию Fiat. Теперь вместо промышленной компании, Fiat представляет собой холдинговую компанию. Этот процесс длился около 5 лет, и за это время появляется: Fiat-Allis, подразделение по созданию сельскохозяйственной техники, Iveco, подразделение по созданию промышленных транспортных средств, подразделение по созданию землеройной техники, Teksid, а также отделение легковых и коммерческих автомобилей — Fiat Auto.

Постепенно финансовые проблемы покинули компанию, и к концу 1980-х годов более 60 % оборота составили машины проданные за рубежом. Этому помог успех последних моделей: Fiat Uno, а затем Lancia Thema.

Не только Fiat

«Ювентус» 
Несмотря на то, что Fiat требовал от Джанни постоянного внимания, он не переставал уделять внимание и своему любимому клубу. Именно он вместе с Джампьеро Бониперти создал команду, выигравшую Кубок обладателей кубков УЕФА 1983/1984 и Кубок европейских чемпионов 1984/1985, когда в составе команды блистали Мишель Платини, Збигнев Бонек, Гаэтано Ширеа.

В конце 1980-х, после покупки Сильвио Берлускони «Милана», Джанни наметил грандиозную перестройку команды, и потратил на это около 48 миллионов лир (колоссальная сумма для того времени). Президентом был назначен Лука Кордеро ди Монтедземоло, а новым тренером Джованни Траппатони.

Последние изменения Джанни внес в 1990-х. Во главе клуба была поставлена триада: Моджи — Джираудо — Беттега. А новым тренером назначен Марчелло Липпи.

«Формула-1» 
В конце 1960-х годов у одного из самых именитых автопроизводителей в Италии — Ferrari возникли серьёзные финансовые проблемы. Владелец, и основатель компании Энцо Феррари ставил во главе своих интересов — «Формулу-1». Энцо попробовал продать компанию, оставив за собой команду. Для этого он даже встречался с Генри Фордом, но американец хотел полностью владеть Ferrari и планировал распустить команду Формулы 1. Джанни Аньелли узнал о переговорах, и также заинтересовался сделкой. Два великих итальянца нашли общий язык. Энцо продал Аньелли 40 % акций, с условием передачи ещё 50 % после смерти. Когда Энцо Феррари не стало, главой команды стал Лука ди Монтедземоло.

В честь Джанни, после его смерти был назван болид «Формулы-1» в 2003 году — Ferrari F2003-GA

Государственные учреждения 

В 1961 году, во время празднования столетия объединения Италии был назначен президентом Международной выставки.

В 1991 году был назначен пожизненным сенатором президентом Франческо Коссига.

В 2000 году Аньелли был принят в МОК, и оставался там до своей смерти. Как известно, Джанни был хорошо знаком с Хуаном Антонио Самаранчем, и зимние Олимпийские игры 2006 года прошли в Турине, во многом благодаря ему.

28 февраля 2001 года имя почетного Президента концерна Fiat Джованни Аньелли было увековечено на стене Европейского зала автомобильной славы в выставочном дворце Палэкспо.

В 2002 году Джанни подарил Турину картинную галерею, в число собраний которой вошли 25 шедевров. Этот вернисаж стал его последним появлением на публике.

Смерть 
24 января 2003 года Джанни Аньелли умер на своей вилле Frescòt, от рака простаты. Прощание проходило в Туринском соборе, и транслировалась на всю Италию телеканалом RAI Uno.

Джанни похоронен в семейном склепе имения Виллар Пероза, в окрестностях Турина.

См. также 
 Пинакотека Аньелли

Примечания

Ссылки 
 Джанни Аньелли — Пресс-портрет Yandex
 '' — Peoples.ru
 Джанни Аньелли'' — Персоны Формулы-1

Fiat
Инженеры Италии
Предприниматели Италии
Директора ФК «Ювентус»
Выпускники Туринского университета
Участники Второй мировой войны
Пожизненные сенаторы Италии
Миллиардеры Италии
Д